Okka steht für:

 Okka (Einheit), ein altes osmanisches Gewichtsmaß
 Okka (Vorname), ein friesischer Vorname:
 Okka von der Damerau, deutsche Opern-, Konzert- und Liedsängerin
 Okka Gundel (* 1974), deutsche Fernsehmoderatorin und Journalistin
 Okka Rau-Schmeckenbecher (* 1977), deutsche ehemalige Beachvolleyballspielerin
 Okka Disk, US-amerikanisches Musiklabel für Jazz- und Improvisationsmusik

Siehe auch:

 Oka (Begriffsklärung)